Par définition, le mot séparateur désigne quelqu'un ou quelque chose qui sépare. Plus particulièrement le mot peut être employé avec une signification particulière dans plusieurs domaines  :
 en optique, le pouvoir séparateur de l'œil ou d'un instrument d'optique en général est sa qualité à distinguer deux points rapprochés ;
 en théorie des graphes, un séparateur d'un graphe est un sous-ensemble de sommets dont la suppression rend le graphe non connexe ;
 en électricité (isolant électrique), en électrotechnique (isolateur) ;
 en littérature et en informatique, le séparateur de mots est également simplement le caractère espace blanc, avec une fonction « évocatrice » dans le cadre du nouveau roman ;
 en informatique, un séparateur est un caractère permettant de séparer des zones de texte ;
 dans l'industrie et l'agriculture : machine ou dispositif assurant la séparation des constituants d'un mélange (séparateur à hydrocarbures, séparateur à air, centrifugeuse, écrémeuse...) ;
 Un séparateur est un instrument de tortures sexuelles ;
 Un séparateur (route) est un dispositif destiné à décourager ou empêcher le passage des véhicules d'une chaussée à l'autre.
 Un séparateur de voie est une barrière en polyéthylène utilisée pour séparer des voies de circulation.